Detelina kan syfta på:

Bulgarien 

 Detelina (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Dolni tjiflik, 
 Detelina (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Karnobat,